Мо́рру ( — холм, бугор, возвышенность) — составная часть названий нескольких муниципалитетов Бразилии:

 Морру-Агуду
 Морру-Агуду-ди-Гояс
 Морру-Гранди
 Морру-да-Гарса
 Морру-да-Фумаса
 Морру-ду-Пилар
 Морру-ду-Шапеу
 Морру-ду-Шапеу-ду-Пиауи
 Морру-Кабеса-ну-Темпу
 Морру-Редонду
 Морру-Реутер
 Мулунгу-ду-Морру

 Морру-да-Бабилония — фавела в Рио-де-Жанейро.

См. также 
 Морра (значения)
 Морро (значения)